Vorholt ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Vorholt (* 1982), deutscher Chemiker
 Eckhard Vorholt (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Julia Vorholt (* 1969), deutsche Mikrobiologin
 Robert Vorholt (* 1970), deutscher Theologe
 Udo Vorholt (* 1957), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Vorholz